Gustaf Alm kan avse:

Gustaf Alm (1830–1907), finländsk affärsman
Gustav Alm, pseudonym för Richard Malmberg (1877–1944), finländsk författare